Erfolg steht für:
 Erfolg, Erreichen gesetzter Ziele
 Erfolg (1985), sowjetischer Film von Konstantin Pawlowitsch Chudjakow
 Erfolg (1991), deutscher Film von Franz Seitz junior
 Erfolg (Computerspiele), virtuelle Auszeichnung für das Erreichen eines Spielziels
 Erfolg (Roman), Roman von Lion Feuchtwanger, erschienen 1930
 Erfolg, strafrechtlich relevante nachteilige Veränderung des durch die Norm geschützten Rechtsguts
 Erfolg, Konsequenz vollzogener Handlung